Milan Kajkl, češki hokejist, * 14. maj 1950, Plzeň, Češka, † 18. januar 2014, Plzeň.

Kajkl je bil dolgoletni igralec klubov HC Plzeň in Dukla Jihlava v češkoslovaški ligi, kjer je skupno odigral 445 prvenstvenih tekem, dosegel 48 golov in osvojil dva naslova državnega prvaka, v zaključku kariere pa je igral še pri klubih EC KAC v avstrijski ligi in EV Zug v švicarski ligi.
 
Za češkoslovaško reprezentanco je igral na enih olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, ter štirih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po dveh zlatih in srebrnih medalj. Za reprezentanco je odigral 106 tekem. 

Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| '''78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Plzeň
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti EC KAC
Hokejisti EV Zug
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih